Lindsy River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Lindsay River (Frankland River), Nebenfluss des Frankland River im australischen Bundesstaat Tasmanien
 Lindsay River (Victoria), Nebenfluss des Murray River